|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Gaz de France Grand Prix) van 2007 vond plaats van 23 tot en met 29 april 2007 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 13e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Smashnova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tathiana Garbin bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door lucky loser Olha Savtsjoek.

Het zesde reekshoofd, Gisela Dulko uit Argentinië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Roemeense kwalificante Sorana Cîrstea in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Dulko wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Janette Husárová en Michaëlla Krajicek hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Maria Kirilenko en Jelena Lichovtseva, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Martina Müller en Gabriela Navrátilová.

Het als vierde geplaatste duo Ágnes Szávay en Vladimíra Uhlířová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Martina Müller en Gabriela Navrátilová in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boedapest 2007
Boedapest